Э́нсон Джеймс Ка́рмоди (; ) — канадский кёрлингист.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Profile: P.E.I. | 2016 Tim Hortons Brier • Sunday, March 6, 2016 (page 13)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады